Die Hansol Korea Open 2010 waren die 7. Ausgabe des Damen-Tennisturniers in Seoul. Das Hartplatzturnier der Kategorie International war Teil der WTA Tour 2010 und fand gleichzeitig mit dem Tashkent Open 2010 in Usbekistan vom 18. bis zum 26. September statt.

Titelverteidigerinnen waren Kimiko Date-Krumm im Einzel und die Paarung Chan Yung-jan / Abigail Spears im Doppel.

Das Einzelfinale gewann Alissa Kleibanowa gegen Klára Zakopalová mit 6:1, 6:3 und im Doppel besiegte die Paarung Julia Görges / Polona Hercog im Endspiel Natalie Grandin und Vladimíra Uhlířová mit 6:3, 6:4.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 
 

WTA Tour 2010
Tennisturnier in Seoul